Mantius ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Mantius (1806–1874), deutscher Sänger und Komponist 
 Ernst Mantius (1838–1897), deutscher Politiker
 Georg Mantius (1870–1924), deutscher Jurist und Politiker